Bürglen (Thurgau), een gemeente in het Zwitserse kanton Thurgau
Bürglen (Uri), een gemeente in het Zwitserse kanton Uri